Foresta di Gemenc – grande foresta dell'Ungheria
 240697 Gemenc – asteroide della fascia principale